Posadas (Argentinië), de hoofdstad van de Argentijnse provincie Misiones
Posadas (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba

Personen
Juan Jesús Posadas Ocampo, aartsbisschop van Guadalajara en kardinaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk
Juan Posadas, een Filipijns bestuurder